Interliga, ligue de hockey sur glace regroupant les meilleures équipes slovènes, croates et hongroises ;
 InterLiga, compétition de football entre clubs mexicains.

Voir aussi 
 Euro Interliga, compétition de water-polo regroupant les meilleures équipes hongroises, roumaines, serbes et slovaques.